Fuel:
 Fuel (альбом Ларри Янга) — альбом американского джазового органиста Ларри Янга.
 Fuel (песня) — сингл американской рок-группы Metallica.
 Fuel (игра) — видеоигра в жанре автомобильных гонок.
 Fuel (группа) — американская постгранж группа из штата Пенсильвания.